Paraleius är ett släkte av kvalster. Paraleius ingår i familjen Hemileiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Paraleius